Bolota
Ou ainda:
Bolota do mar
Bolota (Ursinho Puff)
Turma do Piteco

Desambiguação